Disocactus flagelliformis  es una especie de planta fanerógama de la familia Cactaceae. Vulgarmente se le llama cactus cola de rata.

Descripción 
Es un cactus epífita que tiene muchos tallos ramificados desde la base, en suspensión o erectos, delgados y largos, cilíndricos, de hasta un metro de largo y dos centímetros de diámetro. Presenta, además, de ocho a trece areolas de seis a diez milímetros. Ocasionalmente presenta raíces aéreas. Tiene de 6 a 10 aguijones externos dorados en la base,  de 5 a 7 mm de longitud y 3 o 4 aguijones centrales más oscuros. Son de color verde y con las flores de color rojo y rosa.

Hábitat 
Es endémica de Oaxaca e Hidalgo en  México. Es una especie común que se ha extendido por todo el mundo como planta ornamental.

Propiedades
El uso más común de esta especie es para fortalecer el corazón. Con este fin, en el Distrito Federal, se prepara una infusión con las flores solas o combinadas con otras plantas y se toma como té; la misma infusión se usa en casos de ataques (convulsiones).

En cambio para tratar la diabetes, se prepara un cocimiento con una “penquita” que se administra oralmente. Se dice que es también de utilidad contra las envidias.

Historia
Francisco Hernández de Toledo, en el siglo XVI refiere que " es calorífica y secante en cuarto grado, quita la flatulencia".

En el siglo XX, Maximino Martínez la reporta como antiparasitaria, rubefaciente, para las afecciones cardiacas y eclampsia.

Taxonomía
Disocactus flagelliformis fue descrita por  (Linneo) Barthlott y publicado en Linnaea 34: 71. 1865.
Etimología
Disocactus: nombre genérico de las palabras griegas "δίς" (des) = por dos veces, "ίσος" (isos) el mismo y "cactus". Se refiere a los brotes de hojas aplanadas dos veces.

flagelliformis: epíteto latino que significa "con forma de látigo"
Sinonimia
Cactus flagelliformis L. (1753) Sp. Pl. 467
Cereus flagelliformis (L.) Miller (1768) Gard. Dict. ed 8, no 12
Cereus flagelliformis minor Salm-Dyck en Pfeiffer (1937) Enum. Cact. III
Cereus flagriformis Zucc. en Pfeiffer 81837) Enum. Cact. III 
Cereus leptophis DC. (1828) Mem. Mus. Hist. Nat. 17:117
Cereus flagelliformis leptophis (DC.) K.Schum. (1897) Gesamtb. Kakt. 143
Aporocactus flagelliformis (L.) Lem. (1860) Illustr. Hort. 7, Misc. 68
Aporocactus flagriformis (Zucc.) Lem. en Britton & Rose(1909) 
Aporocactus leptophis (DC.) Britton & Rose (1909) Contr. U. S. Nat. Herb. 12:435
Cereus minor Weing. (1909) Monatsschr. Kakt. 18:49
Aporocactus flagelliformis var. leptophils (DC.) P.V.Heath (1992) Calyx 2:60
Aporocactus flagelliformis var. pfeifferi P.V.Heath (1992) Calyx 2:60
 Nyctocereus castellanosii Scheinvar	
 Nyctocereus serpentinus (Lag. & Rodr.) Britton & Rose	
 Nyctocereus serpentinus var. pietatis Bravo	
 Peniocereus serpentinus (Lag. & Rodr.) N.P. Taylor

Nombres comunes 
Español:Flor De Látigo, Floricuerno, Junco, Junquillo, Nopalillo
 cuerno de jardín, flor del látigo, floricuerno, junco de México, junquillo de México, yerba de la alferecía.

Referencias

Enlaces externos 

http://cactiguide.com/cactus/?genus=Disocactus&species=flagelliformis

flagelliformis
Flora de México
Plantas ornamentales
Plantas medicinales
Cactus y suculentas
Plantas descritas en 1865
Plantas descritas por Linnaeus
Plantas descritas por Berthelot